Toponímia:
 Wimbledon (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Wimbledon (Regne Unit), suburbi al sud-oest de Londres, ocupa una part del municipi de Merton
 Wimbledon (Nova Zelanda), localitat neozelandesa
 Esports:
 Torneig de Wimbledon, torneig de tennis anual al barri de Wimbledon de Londres, Anglaterra
 Wimbledon Football Club, club de futbol del suburbi britànic de Wimbledon desaparegut el 2004
 Altres:
 Wimbledon (pel·lícula), pel·lícula romàntica (2004) protagonitzada per Kirsten Dunst